Артёмов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 

 
 
 Артёмов, Антон Вячеславович (род. 1968) — российский предприниматель, создатель холдинга Aston Health.
 Артёмов, Валентин Владимирович (1928—1980) — организатор строительного комплекса Липецкой области.
 Артёмов, Валерий Васильевич (1941—2009) — российский государственный деятель.
 
 
 Артёмов, Владислав Владимирович (род. 1954) — русский поэт, прозаик и публицист.
 
 Артёмов, Георгий Калистратович (1892—1965) — русский художник, живописец, график и скульптор, сценограф.
 Артёмов, Григорий Григорьевич (1923—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Артёмов, Данила Андреевич (род. 1994) — молдавский пловец.
 Артёмов, Евгений Тимофеевич (род. 1950) — российский историк, директор Института истории и археологии УрО РАН.
 Артёмов, Иван Владимирович (1933—2013) — российский учёный в области растениеводства.
 Артёмов, Иван Иванович (1887—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Артёмов, Игорь Владимирович (род. 1964) — российский общественный деятель, русский националист.
 Артёмов, Митрофан Прохорович (1881—1959) — советский партийный деятель.
 Артёмов, Михаил Евгеньевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 
 Артёмов, Павел Петрович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Артёмов, Пётр Михайлович (1919—1991) — полковник, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Артёмов — хутор в Обливском районе Ростовской области.

См. также